Арно́я ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибейро. Занимает площадь 20,8 км². Население 1091 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе